Greensboro es el nombre de algunas localidades de Estados Unidos:

 Greensboro (Alabama)
 Greensboro (Carolina del Norte)
 Greensboro (Florida)
 Greensboro (Georgia)
 Greensboro (Maryland)
 Greensboro (Pensilvania)
 Greensboro (Vermont)